Il singolare dell'Open di Zurigo 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Iva Majoli era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jana Novotná.

Jana Novotná ha battuto in finale 6–2, 6–2  Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Conchita Martínez (secondo turno)
  Iva Majoli (semifinali)
  Anke Huber (semifinali)
  Jana Novotná (campionessa)

 Martina Hingis (finale) 
 Brenda Schultz (quarti di finale) 
 Magdalena Maleeva (secondo turno) 
 Amanda Coetzer (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open di Zurigo 1996